Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2002 года () — 10-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 24 августа по 1 сентября на стадионе «Macao Stadium» в городе Макао (Китай).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Китая, победившая в финале сборную Аргентины со счётом 3:1 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 4:3 в овертайме.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — победители Трофея чемпионов 2001 года
  — 1-е место на чемпионате мира 2002 и летней Олимпиаде 2000
  — 3-е место на летних Олимпийских играх 2000
  — 6-е место на летних Олимпийских играх 2000
  — 8-е место на летних Олимпийских играх 2000

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+08:00

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2002 на официальном сайте FIH
 Официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2003 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2002

2002
Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
Спорт в Китае в 2002 году
2002 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Китае
Спорт в Макао